|}
Die Bahnstrecke Trient–Venedig ist eine italienische Nebenbahn, die die italienischen Großstädte Trient und Venedig miteinander verbindet.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und auf dem Abschnitt Bassano del Grappa – Venedig mit 3000 Volt Gleichspannung elektrifiziert.

Geschichte 
Am 27. April 1896 wurde die sogenannte „Valsuganabahn“ zwischen Trient und dem Ort Tezze, einem an der italienischen Grenze gelegenen Ortsteil der Gemeinde Grigno, eröffnet. Die Strecke auf der italienischen Seite wurde in drei Abschnitten zwischen 1908 (Mestre–Bassano del Grappa), 1909 (Bassano del Grappa–Carpanè Valstagna) und 1910 (Carpanè Valstagna–Primolano) in Betrieb genommen. Damit wurde in Primolano ein Grenzbahnhof gebaut.

Literatur 
 Gian Piero Sciocchetti: La ferrovia della Valsugana, Associazione Amici della storia, Pergine Valsugana 1998.
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 49 (Trento–Primolano).
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 56 (Primolano–Bassano del Grappa–Venezia Mestre).

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Trentino
Bahnstrecke in Venetien